Никола Илиев може да се отнася за:
 Никола Илиев (офицер) (1871-?), български офицер
 Никола Илиев (политик) (1877-1928), български политик
 Никола Илиев (музикант) (р. 1944), български музикант